Akra – stolica Ghany
 Akra – starożytne miasto na Krymie
 Akra (Akka) – miasto w Izraelu, średniowieczna twierdza krzyżowców
 Akre (Akra) – kurdyjskie miasto w Iraku, w muhafazie Niniwa
 Akra – jerozolimska twierdza Seleucydów w II wieku p.n.e.
 Akra – miasto w Iraku, w muhafazie Niniwa